Бране Мозетіч (словен. Brane Mozetič) — словенський поет, прозаїк, перекладач і громадський діяч. 
 Мар'ян Мозетіч  — композитор (Канада).